Штарнберг:

 Штарнберг — город в Баварии, на берегу Штарнбергского озера.
 Штарнберг — район в Германии. Центр района — город Штарнберг. Район входит в землю Бавария.